Храповицкий — женская форма русской фамилии Храповицкий.

Известные носители  Храповицкая, Галина Николаевна (1930—2021) — советская учёная, профессор, автор учебников по истории зарубежных литератур XIX века.
 Храповицкая, Мария Васильевна (1752—1803) — российская переводчица.